Monarch Motor Car Company steht für:

 Monarch Motor Car Company (Illinois)
 Monarch Motor Car Company (Michigan)